Loretani – abitanti di Loreto
Loretani – abitanti di Regione di Loreto